De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2020 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 9 augustus 2020 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP 
Francesco Bagnaia kon vanwege een gebroken scheenbeen niet deelnemen aan de race.

Moto2 
Simone Corsi kon vanwege een gebroken teen niet deelnemen aan de race.

Moto3

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2020
Tsjechië